Les relations entre la Moldavie et la Transnistrie sont les relations politiques et économiques entre la république de Moldavie et la Transnistrie (officiellement la République moldave pridnestrovienne), un État non reconnu entre le fleuve Dniestr et l'Ukraine. Lors de la dissolution de l'Union soviétique, les tensions politiques dans la République socialiste soviétique moldave ont conduit la Transnistrie à déclarer son indépendance de la Moldavie, aboutissant à la guerre de Transnistrie de 1992. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre, une  composée de Moldaves, Des forces transnistriennes et russes ont été créées pour superviser la zone démilitarisée située dans la région transnistrienne. La Commission mixte de contrôle supervise toujours la zone et les négociations pour résoudre le différend sont en cours. Les négociations sont soutenues par la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Histoire

1924-1990 

La proclamation de la République socialiste soviétique autonome moldave en 1924 a établi le statut de la Transnistrie en tant que qu' autonome. En 1941, les forces roumaines alliées à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ont attaqué l'URSS et capturé la Transnistrie en établissant le .

L'URSS a reconquis la Moldavie en 1944 et la Transnistrie est devenue une partie de la République socialiste soviétique moldave nouvellement créée. En 1990, la partie orientale de la RSSM a déclaré son indépendance au sein de l'URSS en tant que  (RMP). Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev a signé un décret annulant les décisions prises par les députés du peuple de Transnistrie.

1991-présent

Guerre de Transnistrie 
Après la dissolution de l'URSS en 1991, les tensions sous-jacentes entre la Transnistrie et la Moldavie ont culminé avec la guerre de Transnistrie de mars à juillet 1992. Avant la guerre, l'opposition au nationalisme moldave s'est accrue et des raids et des tentatives de saisie du territoire ont eu lieu. Les soldats russes se sont rangés du côté des séparatistes pendant le conflit, des membres de la 14 armée de la Garde russe fournissant des armes à la nouvelle force militaire transnistrienne. En décembre 1991, le commandant de la 14 armée G. I. Yakovlev est également devenu le chef de l'armée transnistrienne. Le cessez-le-feu en juillet de cette année a créé une zone de sécurité composée de cinq bataillons russes, trois bataillons moldaves et deux bataillons de Transnistrie. Pendant la guerre, certains villages du centre de la Transnistrie se sont rebellés contre les autorités séparatistes. Certains villages de la rive orientale du Dniestr (dont ,  et ) restent sous contrôle moldave, et certaines zones de la rive ouest du Dniestr (dont la ville de Bender (Tighina)) sont contrôlées par les forces transnistriennes.

Forces russes en Transnistrie 

Des forces de maintien de la paix de chaque côté, dont un contingent russe, patrouillent dans la zone de sécurité. Une commission de contrôle mixte (composée de forces moldaves, transnistriennes et russes) supervise la zone de sécurité, et l'OSCE est un observateur. La Moldavie s'oppose aux forces russes en Transnistrie, affirmant que cela viole leur souveraineté. La neutralité de la Moldavie est codifiée dans sa  : « La république de Moldavie déclare sa neutralité permanente et n'admet pas le stationnement d'unités militaires étrangères sur son territoire. » En 1994, la Russie et la Moldavie ont signé un accord selon lequel la Russie retirerait ses troupes trois ans après la ratification ; cependant, la Douma d'État russe ne l'a pas ratifié. Lors du  à Istanbul, la Russie s'est engagée à retirer ses troupes de Transnistrie d'ici la fin de 2002. Encore une fois, la Douma d'État russe n'a pas ratifié les accords d'Istanbul. Dans une résolution de l'OTAN du 18 novembre 2008, la Russie a été instamment priée de « respecter ses engagements pris lors du sommet de l'OSCE à Istanbul en 1999 et de retirer sa présence militaire illégale de la région transnistrienne de Moldavie dans un avenir proche. » Vadim Pisari, un civil moldave, a traversé un poste de contrôle de la zone de sécurité en 2012 et a été . L'incident a exacerbé les tensions entre la Russie et la Moldavie et a conduit à de nouveaux débats sur la présence continue du contingent russe. Les Moldaves ont manifesté, notamment devant l'ambassade de Russie à Chișinău (la capitale moldave), appelant au retrait des troupes russes de la région. En 2018, le contingent russe est resté dans la zone de sécurité.

Statut et négociations 
Il n'y a pas de bureaux de représentation, de consulats ou d'ambassades de Moldavie en Transnistrie. La souveraineté transnistrienne est reconnue par trois régimes politiques : l'Abkhazie, le Haut-Karabakh et l'Ossétie du Sud. La Transnistrie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont membres de la Communauté pour la démocratie et les droits des nations, une organisation d'États de l'ex-URSS dont la reconnaissance internationale est limitée. Bien que la Russie ne reconnaisse pas la Transnistrie en tant qu'État indépendant, elle maintient un consulat à Tiraspol (la capitale de la Transnistrie).

Le , également connu sous le nom de mémorandum Primakov, est un accord signé par le président moldave Petru Lucinschi et le président transnistrien Igor Smirnov établissant des relations juridiques et étatiques entre la Moldavie et la Transnistrie. Les deux parties ont réaffirmé l'accord de cessez-le-feu et les efforts de médiation impliquant la Russie, l'Ukraine et l'OSCE ont été invités à se poursuivre.

Le  était une nouvelle tentative de négocier des solutions au différend. Les discussions entre le président moldave Vladimir Voronin et Igor Smirnov de Transnistrie ont été médiatisées par le politicien russe (et allié de Vladimir Poutine) Dmitri Kozak. L'un des principes fondamentaux de la proposition était la création d'une fédération asymétrique, la Moldavie constituant la majorité et la Transnistrie la minorité. La proposition aurait permis à la Transnistrie d'opposer son veto aux modifications futures de la constitution de la nouvelle fédération et aurait autorisé un contingent russe de maintien de la paix en Transnistrie jusqu'en 2020. Une controverse a éclaté sur le nombre potentiel de sièges attribués à la Transnistrie dans le futur sénat, et la présence continue des forces russes a déclenché une réaction violente de la Moldavie. Le document a été rejeté en raison de la pression qu'il a exercée sur Vladimir Voronin.

En 2005, les États-Unis et l'UE ont rejoint les négociations moldo-transnistriennes en tant qu'observateurs. Y compris la Russie, l'Ukraine et l'OSCE, les négociations sont connues sous le nom de  (ou pourparlers 5+2). Des négociations informelles ont eu lieu entre 2006 et 2011, en raison de la frustration transnistrienne face aux tentatives moldaves et ukrainiennes de surveiller la frontière contestée. Bien que les pourparlers soient en cours, il n'y a pas d'accord sur le statut politique de la Transnistrie.

Le 20 septembre 2017, le parlement de Transnistrie a approuvé à l'unanimité une demande de statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations unies. La demande, envoyée au secrétaire général des Nations unies António Guterres et au président de l'Assemblée générale des Nations unies Miroslav Lajčák, demandait également à l'ONU d'établir un groupe de travail international permanent et de condamner les actions qui conduisent à « la violation des droits et libertés inaliénables... et ... la montée des tensions dans toute la région. » La demande citait la Palestine, qui n'est pas membre de l'ONU mais a le statut d'observateur.

Le 22 juin 2018, la Moldavie a présenté une résolution de l'ONU appelant au « retrait complet et inconditionnel des forces militaires étrangères du territoire de la république de Moldavie, y compris la Transnistrie. » Soixante-quatre États membres ont voté en faveur de la résolution, 83 se sont abstenus et 15 ont voté contre. Les États opposés à la résolution comprenaient la Russie, l'Arménie et la Corée du Nord.

Référendum de 2006 

En 2005, la Moldavie a adopté une loi sur les « dispositions fondamentales du statut juridique spécial des colonies de la rive gauche du Dniestr (Transnistrie) » qui a créé les unités administratives-territoriales de la rive gauche du Dniestr (une unité territoriale autonome de la Moldavie). La loi s'est heurtée à l'opposition de la Transnistrie, car la consultation avec les autorités transnistriennes était limitée. Le 17 septembre 2006, un référendum a eu lieu en Transnistrie demandant aux électeurs de choisir entre renoncer à l'indépendance et faire partie de la Moldavie ou revendiquer l'indépendance et éventuellement faire partie de la fédération de Russie à l'avenir. Le référendum a favorisé l'intégration de la Russie à la Moldavie, de 98,07 à 96,61 %. L'OSCE, l'UE et de nombreux autres États, dont la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, n'ont pas reconnu les résultats du référendum. La loi moldave sur les dispositions fondamentales est toujours en vigueur et les accords de paix pourraient être compliqués par son existence continue.

Relations économiques 
Les relations économiques moldo-transnistriennes sont caractérisées par des crises et des pressions. Bien qu'une partie importante du potentiel industriel de la Moldavie se trouve en Transnistrie (au profit de l'économie de cette dernière), un certain nombre de crises économiques ont accru les tensions entre les deux parties.

En 1990, la Transnistrie représentait plus de 40 % du PIB de la Moldavie et 90 % de son approvisionnement en électricité. Après que la Moldavie a signé l'accord d'association avec l'Union européenne en 2014, la Transnistrie a pu exporter des marchandises vers l'UE en franchise de droits.[24] En conséquence, 27 % des exportations transnistriennes sont allées aux États membres de l'UE et les exportations vers la Russie sont tombées à 7,7 %. La pression moldave a déclenché une crise économique en Transnistrie ; pour faire pression sur la Transnistrie pour qu'elle réintègre la Moldavie, cette dernière a baissé le prix d'achat de l'électricité transnistrienne d'environ 30 % en 2016. Il est plus difficile pour l'économie transnistrienne axée sur les exportations d'accéder aux marchés internationaux, et les possibilités d'attirer des investissements étrangers sont limitées. Cela a entraîné une augmentation de l'émigration massive et de l'économie souterraine ; en raison du manque de reconnaissance internationale de la Transnistrie, il est plus difficile d'intenter une action en justice contre les entreprises associées à l'économie souterraine. En 2005, à la demande du président moldave Voronine et du président ukrainien Viktor Iouchtchenko, l'UE a lancé une mission d'assistance aux frontières (EUBAM) pour contribuer à limiter les activités criminelles transfrontalières. Selon la Commission européenne, l'EUBAM a trois objectifs centraux : « contribuer à renforcer les capacités globales de gestion des frontières et des douanes et les capacités de la république de Moldavie et de l'Ukraine à lutter contre la criminalité transfrontalière et organisée, à rapprocher les frontières et la législation normes des autorités chargées de l'application de la loi à celles de l'UE, et d'aider la république de Moldavie et l'Ukraine à remplir leurs engagements au titre des plans d'action de la Politique européenne de voisinage (PEV) et des accords de partenariat et de coopération (APC) ».

Litige douanier frontalier 

Le 3 mars 2006, l'Ukraine a introduit de nouvelles réglementations douanières à sa frontière avec la Transnistrie. L'Ukraine a déclaré qu'elle importerait des marchandises de Transnistrie uniquement avec des documents traités par les bureaux de douane moldaves dans le cadre du protocole douanier conjoint conclu entre l'Ukraine et la Moldavie le 30 décembre 2005. Les entreprises transnistriennes qui souhaitent exporter vers l'Ukraine et les membres de la Communauté des États indépendants doivent être enregistré en Moldavie. Le nouvel accord douanier a été critiqué en Transnistrie, la ministre de l'Économie Elena Chernenko déclarant que le blocus de facto coûtait à la Transnistrie 2 à 2,5 millions de dollars par jour.

Rhétorique politique 
L'opinion publique sur les relations entre la Moldavie et la Transnistrie a été façonnée par la rhétorique de ses dirigeants.

Moldavie 
Mircea Snegur, le premier président de la république de Moldavie, a signé l'accord de cessez-le-feu mettant fin à la guerre de Transnistrie. Snegur a refusé de signer le mémorandum de Moscou de 1997, qui a été finalisé après l'élection du pro-russe Petru Lucinschi à la présidence. Pendant les mandats présidentiels de Lucinschi et de son successeur pro-russe, Voronine, la Russie a poursuivi des relations plus étroites avec la Moldavie. Selon Mihai Ghimpu, président par intérim de la Moldavie de septembre 2009 à décembre 2010, le retrait inconditionnel des soldats russes et le retrait des munitions russes de Transnistrie étaient des conditions préalables à une solution au conflit. Son successeur, Vlad Filat du Parti libéral démocrate, a déclaré : « Le statut de la région de Transnistrie doit être identifié dans le cadre des pourparlers « 5+2 ». De plus, après avoir trouvé cette solution, la décision finale sera prise à Chișinău ». Marian Lupu, présidente par intérim de décembre 2010 à mars 2012, a également souligné la volonté de Chișinău d'engager un dialogue sur le conflit. Après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, de nombreux politiciens et militants de Transnistrie ont demandé au Parlement russe de rédiger une loi pour que la Transnistrie rejoigne la Russie. En réponse, le président moldave Nicolae Timofti a déclaré que toute décision de Moscou d'accepter la Transnistrie « serait un pas dans la mauvaise direction ». Le président pro-russe Igor Dodon, élu en décembre 2016, a indiqué que les tentatives d'indépendance de la Transnistrie avaient échoué : « Ils ont soit la Moldavie, soit l'Ukraine pour s'unir. Personne d'autre... »

Transnistrie 
Igor Smirnov a été le premier président de la Transnistrie, en poste de 1990 à 1991 et de 1991 à 2011. Son mandat a été marqué par des tentatives d'indépendance, notamment la signature du mémorandum de Moscou de 1997. En battant le candidat pro-russe Anatoly Kaminski, l'élection d'Evgueni Chevtchouk à la présidence de la Transnistrie en 2011 a marqué une nouvelle phase des relations moldo-transnistriennes. Bien qu'il n'y ait pas eu de consensus sur le statut politique, Chevtchouk a encouragé l'amélioration des liens de communication et la levée des restrictions commerciales. Lors des pourparlers au format 5+2, Chevtchouk a rejeté l'appel de la Moldavie à remplacer le contingent militaire russe par une mission civile de maintien de la paix et a affirmé la nécessité pour les forces russes d'assurer la sécurité en Transnistrie. Lors des élections de décembre 2016, Vadim Krasnosselski du Parti du renouveau de centre-droit est devenu président ; selon la BBC, Krasnosselski a déclaré que la Transnistrie devrait se lancer dans une adhésion « évolutive » avec la Russie. Lors des célébrations nationales de septembre 2018, Krasnosselski a déclaré que la Transnistrie chercherait toujours à être reconnue internationalement et que le contingent militaire russe était « un facteur important pour préserver la paix ».

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Quatre piliers de Transnistrie
 Guerre du Dniestr
 Conflit de Transnistrie
 Présence militaire russe en Transnistrie
 Proposition d'annexion de la Transnistrie par la Russie

Liens externes 
 .

Bibliographie 
 .

Politique en Moldavie
Politique en Transnistrie